Flores kan som auktorsförkortning betyda:

 David A. Flores
 Glenn Flores
 Gustavo E. Flores
 Oscar Flores
 José Flores

Robotskapade auktorsförkortningar